Schulnetzwerk steht für:
 Schulnetzwerk (EDV), ein Rechnernetz an einer Schule
 Schulnetzwerk (Organisation), ein aus Schulen und anderen Bildungseinrichtungen zusammengesetztes Netzwerk